Een geografische naam
Nanninga (buurtschap), buurtschap in Oosterwolde (Friesland)
Nanningaverlaat, sluis in de buurtschap Nanninga
Nanningabrug, brug in de buurtschap Nanninga

Personen met de achternaam Nanninga
Nanninga (familienaam), familienaam Nanninga
Annabel Nanninga (1977), Nederlands politica, journaliste en columniste
Dick Nanninga (1949-2015), voetballer
Jaap Nanninga (1904-1962), Nederlands kunstenaar
Jurjen Nanninga Uitterdijk (1848-1919), Nederlands archivaris, advocaat en procureur
Loudi Stolker-Nanninga (1946), Nederlands politica
Rob Nanninga (1955-2014), Nederlands scepticus, schrijver en publicist
Wilma Nanninga (1958), Nederlandse journaliste